Wabern (Hessen), gemeente in de Duitse deelstaat Hessen
 Wabern (Bern), dorp en gemeente nabij het Zwitserse Bern